Mstislav Romanovitch (en russe et en ), dit Mstislav  Boris de Kiev mais plus connu sous le nom de Mstislav le Vieux (en  et en ), est un Grand-prince de la Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né vers 1156 à Smolensk et mort le ), qui régna de 1214 à 1223.

Fils de Roman Ier de Kiev et de la fille du prince de Tchernigov Sviatoslav Olegovitch, il est également prince de Pskov de 1179 à 1195, prince de Smolensk de 1197 à 1214 et prince de Belgorod de 1206 à 1207.

Biographie 
Descendant du grand-prince Vladimir II Monomaque, son père, Roman Ier, fut prince de Kiev entre  1171 et 1176, avant que Mstislav (qui occupait les principautés de Pskov et de Smolensk), ne le devienne à son tour en 1214 après la chute d'Ingwar.

En 1177, quand lui, son oncle Rurik II et son frère Iaropolk partagent les conséquences de la défaite contre les tribus semi-nomades des Polovtses (ou Coumans) lors de la bataille de Rostov. En 1178, il est envoyé par son père pour aider le prince de Vitebsk Vseslav Vassilkovitch (descendant de Vseslav de Polotsk) dans sa lutte contre Mstislav Rostislavitch « le Brave » (fils de Rostislav Ier).

En 1185, il participe à une victoire sur les Polovtses près de la rivière Khorol.

En 1195, lorsque les princes Olegovitch (emmenés par le prince Vsevolod IV) se mettent à ravager les terres de sa famille, il fut envoyé par son oncle David pour les contrer, mais fut fait prisonnier.

Guerre contre les Mongols 
En 1223, il fait partie de la coalition de princes du sud de la Rus' (tout comme Mstislav Mstislavitch) qui s'opposent au raid mené par les généraux mongols de Gengis Khan, Djebé et Subötaï.

Les forces des alliés sont finalement défaites le  à la bataille de la Kalka, petit fleuve côtier qui se jette dans la mer d'Azov.

Retranché sur une colline, Mstislav résiste trois jours avec ses hommes puis capitule avec la promesse des Mongols de libérer les vaincus contre rançon. Les Mongols le saisissent ensuite lui, sa famille et d'autres nobles, et le mènent ligoté sous les planches qui leur servent de plate-forme (où les Mongols se mirent à danser et festoyer en l'honneur de leur victoire). Il meurt écrasé et étouffé le .

Famille

Union et descendance 
Avec une femme inconnue, il eut:

 Vsevolod (mort à Kalka).
 Iziaslav IV (1186 - 1241), prince de Vychgorod et de Kiev.
 Rostislav III (1189 - 1240), prince de Novgorod.
 Sviatoslav, prince de Novgorod, de Polotsk et de Smolensk.

Ancêtres

Annexes

Liens internes 
 Liste des souverains de Kiev

Notes et références 

Mstislav03
Mstislav03
Mstislav03
Mstislav03
Mstislav03
Mstislav03
Mstislav03
Mstislav03
Mstislav03
Mort assassiné dans la Rus' de Kiev